Post mortem (łac. po śmierci):
 Post Mortem – komputerowa gra przygodowa firmy Microïds
 Post Mortem – niemiecki serial kryminalny
 Post Mortem – węgierski horror z 2020 roku